Alerte météo peut désigner :
 alerte météo, un diminutif de alerte météorologique
 Alerte météo, le titre québécois du film américain Hard Rain connu en France sous le nom Pluie d'enfer